Enrico Reffo – pittore di Torino
 Eugenio Reffo – sacerdote di Torino